Une nouvelle vie, roman de Bernard Malamud publié en 1957
Une nouvelle vie, roman de Françoise Bourdin sorti en 2008
Une nouvelle vie, film français de Olivier Assayas sorti en 1993
Une nouvelle vie, téléfilm français de Christophe Lamotte diffusé en 2011.